Song kan bland annat syfta på:

Songdynastin – en kinesisk kejsardynasti som härskade från 960 till 1279
 Song (namn) – ett vanligt kinesiskt efternamn
Song (stat) – en kinesisk stat under Vår- och höstperioden (770-476 f.Kr.)
Song, Luoyang – ett härad i Henan-provinsen i norra Kina
Songshan – ett berg i Henan-provinsen
Song (vattendrag) –  ett vattendrag i Kamerun
Song (auktor) – en auktorsförkortning

Personer
 Rigobert Song – en kamerunsk före detta fotbollsspelare

WP:Projekt Kina